W Polsce 
 Sielc − wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka 
 Sielc − wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Boćki 

 Sielc − dawna gmina wiejska

Zobacz też: Nowy Sielc, Stary Sielc